Поза дел Туле има више значења:

 Поза дел Туле (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Поза дел Туле (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику